

Liste des membres de la ( Assemblée) de la Knesset 

(Bleu = coalition, rouge = opposition)

¹ Eliezer Preminger quitta Maki, créa les communistes hébreu et rejoint Mapam
² Ari Jabotinsky et Hillel Kook quittèrent le parti Herout

Voir aussi 

 Knesset
 Liste des Premiers ministres d'Israël 
 Liste des présidents d'Israël

Liens externes 

  Membres de la première Knesset

1re